"Rat za mir", crnogorski agresorski pohod na jug Hrvatske, prije svega Dubrovnik. Ime pohodu su dali visoki crnogorski dužnosnici.
knjiga Rat za mir, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2006.
Rat za mir (dokumentarni film)

Izvori